Mark Andrews, regista statunitense
Mark Andrews, nuotatore canadese
Mark Andrews, politico statunitense
Mark Andrews, rugbista a 15 sudafricano
Mark Andrews, wrestler britannico
Mark Andrews, giocatore di football americano statunitense